Влади́мир Алексе́евич Лавре́нтьев (21 февраля 1954, Московская область, РСФСР, СССР) — советский хоккеист и тренер.

Биография

Хоккеист 
Начинал играть в клубе «Метеор» из посёлка Новостройка Загорского района Московской области. Дебютировал за воскресенский «Химик» в сезоне 1971/72, в возрасте 18 лет. В 1973 году был приглашён в юношескую сборную СССР, в составе которой выиграл чемпионат Европы, а в сезоне 1973/74 в составе молодёжной сборной выиграл первый неофициальный чемпионат мира. В сезоне 1977/78 стал лидером «Химика» и был им до ухода из команды.

Летом 1982 года Лаврентьев перешёл в московский «Спартак» и попал в тройку с Александром Кожевниковым и Виктором Тюменевым.

Перед сезоном 1985/86 Лаврентьев решил вернуться в воскресенский «Химик», а к началу сезона 1986/87 перешёл в уфимский «Салават Юлаев».

Во время сезона 1987/88 года покинул «Салават Юлаев» и начал выступать за шведский клуб «Мёльндальс». В сезоне 1991/92 выступал за московский клуб «Алиса». В сезоне 1992/93 не играл, следующие два сезона провёл за шведский клуб «Кунгсбака», после чего завершил карьеру игрока.

Тренер 
Тренировал шведские клубы «Алвеста» (1992/93), «Кунгсбака» (1993/94—1994/95), «Кунгельв» и «Колерен». С октября 2003 по октябрь 2005 тренировал воскресенский «Химик».

Статистика 
По данным сайта хоккей-статистика.рф

Примечания

Ссылки 
 на сайте ХК Спартак Москва
 на сайте eliteprospects.com
 на сайте hockeydb.com

Хоккеисты России
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК «Химик» Воскресенск
Игроки ХК «Салават Юлаев»